Doctor mirabilis („wunderbarer Lehrer“) ist der Beiname folgender Personen:

 Roger Bacon (um 1220–um 1294), englischer Philosoph
 Antonio Pérez (1540–1611), spanischer Staatsmann

Doctor Mirabilis steht für:

 Doctor Mirabilis, Werk von James Blish (1964)